Der Mannschaftswettbewerb der Herren bei den Asienspielen 2018 im Squash fand vom 27. August bis 1. September 2018 statt.

Insgesamt zwölf Mannschaften, die aus je drei Spielern bestanden, spielten im Round-Robin-Modus in zwei Gruppen gegeneinander. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe zogen ins Halbfinale ein. Die Gruppenspiele fanden vom 27. bis 30. August statt, die Halbfinals am 31. August und das Finale am 1. September. Sieger der letzten Austragung im Jahr 2014 war Indien. Gold gewann Malaysia vor Hongkong und Indien.

Ergebnisse

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf asiansquash.org (englisch)

Squash
2018
Squashturnier in Jakarta
Squashturnier 2018